

Letteratura 
 Faustus – dramma di Johann Wolfgang von Goethe
 Faustus – romanzo di Paavo Rintala del 1996

Personaggi immaginari 
 Faustus – personaggio della serie di videogiochi Legacy of Kain
 Faustus – personaggio dei fumetti Charlton Comics

Persone 
 Faustus – nome proprio di persona maschile
 Faustus – cognomen romano

Pagine correlate 
Dottor Faustus (disambigua)
Faust